Ян Нємєц (пол. Jan Niemiec; 14 березня 1958, Кізлівок, Польща — 27 жовтня 2020, Ланьцут, Польща) — римо-католицький єпископ, єпископ-помічник Кам'янець-Подільської єпархії.
 Нємец Борис Йосипович, Борис Йосипович Нємєц (1919, Здолбунів— ?) — радянський футболіст, який грав на позиції нападника. Після закінчення кар'єри футболіста — футбольний суддя.